Tomotaka Okamoto (Onomichi, 29 de junho de 1990) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Matsumoto Yamaga.

Carreira 
Tomotaka Okamoto começou a carreira no Sanfrecce Hiroshima.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Sagan Tosu